Türkheim ist der Name folgender Orte:

in Bayern:
 Markt Türkheim, Landkreis Unterallgäu
 Verwaltungsgemeinschaft Türkheim

in Baden-Württemberg:
 Türkheim (Geislingen), Stadtteil von Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen
 Stuttgart-Untertürkheim, Stadtteil von Stuttgart
 Stuttgart-Obertürkheim, Stadtteil von Stuttgart

 Burg Türkheim, abgegangene Burg in Türkheim (Geislingen) einem Stadtteil von Geislingen an der Steige, Kreis Göppingen

in Frankreich:
 deutschsprachige Bezeichnung von Turckheim, Elsass

Türkheim ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Türkheim (1889–1955), deutsch-britischer Zahnmediziner
 Ludwig von Türkheim (1777–1846), österreichischer Mediziner, Rektor der Universität Wien

Siehe auch:
 Bahnhof Türkheim
 Dürkheim
 Türckheim
 Turckheim (Begriffsklärung)